

Patronyme 

 Bernard Darniche (né le ), pilote automobile français.
 Philippe Darniche (né le ), pharmacien et homme politique français.

Notes et références 

Patronyme gascon